Тит Цезерний Статий Квинкций Статиан Меммий Макрин () — римский государственный деятель первой половины II века.

Статиан происходил из всаднического рода из Аквилеи. Его отцом был прокуратор Мавретании Цезарейской Тит Цезерний Македон, а матерью Рутилия Приска Сабиниана. Братом Статиана был консул-суффект 138 года Тит Цезерний Квинкциан. Как и его брат, Статиан пользовался покровительством императора Адриана. В 129 году он вместе с Квинкцианом сопровождал государя в путешествии в восточные провинции Римской империи. В 130-х годах Статиан занимал должности квестора и народного трибуна.

Около 134 года Статиан был ответственным за вербовку новых легионеров в Транспаданском регионе. Затем он находился на посту легата XIV Парного легиона в Паннонии, а с 138 по 141 год был легатом III Августова легиона в Нумидии. В то время он был патроном местных городов Тимгад и Цирта. В последнем он был удостоен статуи.

Около 141 года Статиан становится консулом-суффектом. В 150 году он занимал должность легата пропретора провинции Верхняя Германия. Также он входил в состав коллегии императорских жрецов.

Примечания

Литература 
 Bengt E. Thomasson: Fasti Africani, Senatorische und ritterliche Ämter in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian, Paul Aströms Förlag, Stockholm 1996, ISBN 91-7042-153-6, S. 145 f., N 27 28.
 Rudolf Hanslik: Caesernius 1. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 1, Stuttgart 1964, Sp. 1008.
 Andreas Krieckhaus: Senatorische Familien und ihre patriae (1./2. Jahrhundert n. Chr.). Kovač, Hamburg 2006, ISBN 3-8300-1836-3, S. 67, 76-77.

Римские консулы II века
Квесторы
Народные трибуны
Легаты
Легаты пропреторы